Livadi kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Livádi (vattendrag), Eparchía Páfou,

Grekland 

 Livádion (ort i Grekland), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Livádi (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 
 Livádi (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 
 Livádi (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar